Porrino kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Porrino (ort i Italien), Lazio, Provincia di Frosinone,

Spanien 

 Porriño, ort, Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar